Тычинино – станция на железнодорожной линии Смоленск - Рославль
 Тычинино – деревня в Смоленской области
 Тычинино – населённый пункт в Смоленской области